California Gold Rush – film del 1946 diretto da R.G. Springsteen
California Gold Rush – film tv del 1981 diretto da Jack Hively

California Gold Rush – episodio del 1953 della serie tv  The Red Skelton Show